Edmund Rygier − polski aktor i reżyser
 Jerzy Rygier − polski aktor i reżyser teatralny i filmowy
 Leon Rygier − polski poeta, prozaik, publicysta i nauczyciel
 Teodor Rygier − polski rzeźbiarz